Парковая (станция метро, Омск)
 Парковая (станция метро, Уфа)